Longa steht für:

 Longa (Tabuaço), Gemeinde in Portugal
 Longa (Fluss), Fluss in Angola
 Longa (Angola), Kommune in Angola
 Baixo Longa, Kommune in Angola
 Longa, Zufluss der Südlichen Taurach in Österreich, siehe Lonka
 Longa (Musik), arabische und orientalische Musikform
 Longa, Notenwert der Mensuralnotation

Longa ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Longa von Kotzau († 1428), deutsche Adlige, Äbtissin von Himmelkron
 Marianna Longa (* 1979), italienische Skilangläuferin
 Jacques Danka Longa (* 1961), togoischer Geistlicher, Bischof von Kara